Roy Dayan (19 september 1984) is een Israëlische voetballer die uitkomt als aanvaller.

Statistieken

Dayan, Roy